Józef Obrębski (1905-1967) – polski etnolog, etnograf i socjolog.
 Józef Obrębski (1906-2011) – polski duchowny katolicki, prałat, działający na Wileńszczyźnie.